Doñinos de Salamanca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Doñinos de Salamanca (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Doñinos de Salamanca (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar